Которка има више значења:

 Которка (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Которка (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији